Yero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Vicia ervilia; o
 el nombre común de la planta Sambucus ebulus.